Segur je priimek več ljudi:
 Henri Segur (1689–1751), francoski general
 Philippe Segur (1724–1801), francoski maršal
 Philippe-Paul Segur (1780–1873), francoski general